Die Spor Toto Türkiye 3. Futbol Ligi 2003/04 war die dritte Spielzeit der vierthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie begann am 30. August 2003 mit dem 1. Spieltag und endete am 16. Mai 2004 mit dem 32. und letzten Spieltag.

Austragungsmodus 
In der Saison 2003/04 wurde die TFF 3. Lig abweichend von der Vorsaison als viergleisige Liga gespielt. Die Gesamtmannschaftszahl wurde von 76 auf 68 reduziert. Diese 68 Mannschaft spielten in vier Gruppen mit jeweils 17 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die Amateurliga. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Teams auf den drei letzten Tabellenplätzen aller Gruppen in die Regionale Amateurliga abstiegen.

Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Aufsteigerzahl von bisher vier Mannschaften auf sechs erhöht. Um die Attraktivität der Liga zu steigern, wurde wie bereits in den oberen Ligen schon geschehen, ein Playoff-System eingeführt. Diese sollte im Anschluss an die regulären Saisonbetrieb im K.-o.-System und an einem für alle Teilnehmer neutralen Ort ausgespielt werden und die letzten zwei Aufsteiger bestimmen. Für die Playoffs qualifizierten sich die vier Zweitplatzierten aller Gruppen.

Teilnehmerzusammensetzung 
Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 55 Mannschaften die sechs Absteiger aus der TFF 2. Lig Silopi Cudispor, Hakkarispor, Çubukspor, Tokatspor, Gaziosmanpaşaspor, Kütahyaspor die sieben Neulinge Akşehirspor, Araklıspor, Tarım Kredispor, Yeniköyspor, Altınordu Izmir, Orhangazispor und Murgul Bakırspor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der TFF 3. Lig teilnehmen.

Saisonverlauf

Ligaphase 
Karamanspor (Gruppe 1), Gençlerbirliği ASAŞ (Gruppe 2), Pendikspor (Gruppe 3), Alanyaspor (Gruppe 4) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Als Absteiger standen zum Saisonende Silopi Cudispor, Yozgatspor, Hakkarispor (Gruppe 1), Artvin Hopaspor, Merzifonspor, Murgul Bakırspor (Gruppe 2), Sapancaspor, Tekirdağspor, Eskişehir Şekerspor (Gruppe 3) und Orhangazispor, Afyonspor, Bursa Kestelspor (Gruppe 4) fest.

Playoffphase 
Mit dem Erreichen des 2. Tabellenplatzes qualifizierten sich Batman Belediyespor, Ünyespor, Beykozspor und Oyak Renault SK für die Teilnahme an den Playoffs. In der Playoffphase sollten diese vier Mannschaften in zwei Finalspielen die beiden indirekten Aufsteiger bestimmen, wobei die Playoffs an einem für alle Teams neutralen Ort stattfinden sollten.

Beide Playoffspiele wurden Ende Mai 2004 in Konya gespielt. Per Losverfahren traf Ünyespor auf Batman Belediyespor und Oyak Renault SK auf Beykozspor. Ünyespor erreichte durch ein 5:1 den Aufstieg in die TFF 2. Lig und Oyak Renault durch ein 4:0-Sieg.

Besondere Vorkommnisse 
 Zum Saisonstart wurde der Verein Ankara ASAŞ von Gençlerbirliği Ankara aufgekauft und fungierte fortan als Zweitmannschaft dieses Vereins. In diesem Zusammenhang wurde der Vereinsname auch in Gençlerbirliği ASAŞ umbenannt.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle

Play-offs 

|}
Die beiden Sieger qualifizierten sich für die 2. Lig B Kategorisi 2004/05

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org vierthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Spor Toto 3. Lig 2003/04 auf tff.org (türkisch)
 Spor Toto 3. Lig 2003/04 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

2003/04
Fußballsaison 2003/04